Суперлига Србије у сезони 2009/10. је четврто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Сезона је почела 16. августа 2009, а завршила се 16. маја 2010. За разлику од претходне сезоне у којој је било 12 клубова ове сезоне се такмичило 16 тимова.

Због проширења лиге, једино је дванаесто пласирани тим из сезоне 2008/09., а то је Банат Зрењанин, испао у нижи ранг. У лигу је ушло укупно пет клубова а то су: шампион Прве лиге Телеком Србија из сезоне 2008/09. БСК Борча, Смедерево, Млади радник, Спартак Суботица и Металац.

Састав Суперлиге Србије у сезони 2009/10

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика

Легенда

Легенда

Резултати по колима

Легенда 

 Дерби мечеви

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца 
Од 16. маја 2010. Извор: Званичан сајт Суперлиге

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2009/10.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2009/10.